Åsmund Frægdegjevar – album dei Lumsk
Åsmund Frægdegjevar – canzone popolare norvegese